Corgo (Celorico de Basto)
 Rio Corgo
 Linha do Corgo
 O Corgo
 Alvações do Corgo

Desambiguação